Kurgha peut faire référence à :
 Kurgha, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Gulmi ;
 Kurgha, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parbat.